Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 1985 disputat al circuit d'Adelaida el 3 de novembre del 1985.

Resultats

Notes 
 Pole: Ayrton Senna 1' 19. 843

 Volta ràpida: Keke Rosberg 1' 23. 758

 ''Va ser la cursa número 100 d'Alan Jones i l'última de Niki Lauda i Alfa Romeo.

Referències 
 

Austràlia
1985